Saint-Urcisse kan syfta på:
 Saint-Urcisse, Lot-et-Garonne
 Saint-Urcisse, Tarn